Gato preto - um gato com pelagem escura, supersticiosamente tido como símbolo de azar;
Gato Negro (organização) - uma organização de luta pelos direitos dos animais;
 Gato Negro- um álbum da banda de punk rock 7 Year Bitch.
Gato Negro (símbolo) - Um símbolo anarquista.

Ou ainda:
Negro Gato - uma versão brasileira da canção Three cool cats, da dupla Leiber/Stoler.

Desambiguação